Това е списъкът с епизоди на сериала „Свръхестествено“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ.

Сезони

Сезон 1: 2005 – 2006

Сезон 2: 2006 – 2007

Сезон 3: 2007 – 2008

Сезон 4: 2008 – 2009

Сезон 5: 2009 – 2010

Сезон 6: 2010 – 2011

Сезон 7: 2011 – 2012

Сезон 8: 2012 – 2013

Сезон 9: 2013 – 2014

Сезон 10: 2014 – 2015

Сезон 11: 2015 – 2016

Вижте също 
 Свръхестествено (сериал)

Свръхестествено (сериал)
Свръхестествено
Свръхестествено
Свръхестествено